Мари́я-де-Уэ́рва (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сарагоса. Занимает площадь 108,1 км². Население — 4729 человек (на 2010 год). Расстояние — 16 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Web del Partido Popular de María de Huerva
 Web de la Peña Zaragocista de María de Huerva

Муниципалитеты Сарагосы